50. wybory parlamentarne w Wielkiej Brytanii odbyły się 9 kwietnia 1992 roku. Zwyciężyła Partia Konserwatywna pokonując faworyta – Partię Pracy. Premierem został wybrany ponownie John Major.

W Anglii zagłosowało 36 071 067 obywateli (frekwencja 78,04%), w Walii 2 194 218 (79,70%), w Szkocji 3 885 131 (75,46%), a w Irlandii Północnej 1 124 900 (69,79%). Łączna liczba głosów: 43 275 316 (77,67%).

Wyniki wyborów

Przypisy

Zobacz też 
 wybory w Wielkiej Brytanii
 wybory parlamentarne w Wielkiej Brytanii w 1987 roku
 wybory parlamentarne w Wielkiej Brytanii w 1997 roku

Linki zewnętrzne 
 Wyniki wyborów z wykresami na ukelect.com. 
 Wybory w 1992 w archiwum London School of Economics. 

1992 w Wielkiej Brytanii
1992
Wielka Brytania